Karl III, eller Charles III, är namnet på flera regenter:

 Karl den enfaldige (Charles III), kung av Västfrankiska riket 898–922
 Charles III, hertig av Bourbon (1490–1527), 
 Den tysk-romerske kejsaren Karl VI som kung av Sicilien, Neapel och Sardinien i början av 1700-talet
 Karl III (Carlos III), kung av Spanien 1759–1788
 Den svenske kungen Karl XIV Johan som kung av Norge 1818–1844
 Karl III (Charles III), furste av Monaco 1856–1889
 Charles III (född 1948), kung av Storbritannien och Samväldets symboliska överhuvud

Se även
 Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn